Brezovice est un toponyme qui peut désigner :

Brezovice, un village situé dans la municipalité de Čajniče et dans la République serbe de Bosnie ;
Brezovice, un village situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité de Pale et dans la République serbe de Bosnie ;
Brezovice, un village situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie ;

Brezovice, un village situé dans la municipalité de Krupanj, district de Mačva ;
Brezovice, un village situé sur le territoire de la Ville de Valjevo, district de Kolubara.

Voir aussi 
 Březovice
 Brezovica